|-
| (68801) 2002 GR20||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68802) 2002 GK21||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68803) 2002 GT25||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68804) 2002 GG26||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68805) 2002 GW38||||2 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68806) 2002 GR40||||4 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68807) 2002 GJ43||||4 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68808) 2002 GR50||||5 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68809) 2002 GB54||||5 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68810) 2002 GO54||||5 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68811) 2002 GD55||||5 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68812) 2002 GB56||||5 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68813) 2002 GR64||||8 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68814) 2002 GP66||||8 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68815) 2002 GB67||||8 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68816) 2002 GF67||||8 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68817) 2002 GV70||||8 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68818) 2002 GH71||||9 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68819) 2002 GO71||||9 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68820) 2002 GB72||||9 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68821) 2002 GM73||||9 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68822) 2002 GD76||||9 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68823) 2002 GZ80||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68824) 2002 GB81||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68825) 2002 GH81||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68826) 2002 GP82||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68827) 2002 GB85||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68828) 2002 GA86||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68829) 2002 GE88||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68830) 2002 GF88||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68831) 2002 GG89||||10 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68832) 2002 GW91||||9 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68833) 2002 GL98||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68834) 2002 GU104||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68835) 2002 GC105||||11 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68836) 2002 GU105||||11 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68837) 2002 GO109||||11 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68838) 2002 GL115||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68839) 2002 GJ116||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68840) 2002 GB118||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68841) 2002 GJ118||||12 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68842) 2002 GM122||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68843) 2002 GJ127||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68844) 2002 GL132||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68845) 2002 GU137||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68846) 2002 GV144||||12 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68847) 2002 GK155||||13 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68848) 2002 GU158||||13 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68849) 2002 GH161||||15 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68850) 2002 GK165||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68851) 2002 HV||2002 HV||16 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68852) 2002 HO3||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 68853 Ваймака (Vaimaca)||||19 квітня 2002||Лос Молінос||Лос Молінос
|-
| (68854) 2002 HS9||||17 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68855) 2002 HS12||||29 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68856) 2002 HL15||||17 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68857) 2002 JF||2002 JF||3 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68858) 2002 JW||2002 JW||3 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68859) 2002 JZ||2002 JZ||3 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68860) 2002 JF2||||4 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68861) 2002 JQ3||||3 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68862) 2002 JU5||||5 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68863) 2002 JS6||||6 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68864) 2002 JW9||||6 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68865) 2002 JR14||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68866) 2002 JG15||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68867) 2002 JE16||||7 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68868) 2002 JY22||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68869) 2002 JL25||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68870) 2002 JU26||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68871) 2002 JC35||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68872) 2002 JP36||||4 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68873) 2002 JC37||||9 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68874) 2002 JZ37||||8 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68875) 2002 JT40||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68876) 2002 JR41||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68877) 2002 JW42||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68878) 2002 JN46||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68879) 2002 JB47||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68880) 2002 JM49||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68881) 2002 JH54||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68882) 2002 JM60||||10 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68883) 2002 JQ60||||10 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68884) 2002 JZ62||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68885) 2002 JY70||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68886) 2002 JX71||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68887) 2002 JP72||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68888) 2002 JM73||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68889) 2002 JT73||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68890) 2002 JF76||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68891) 2002 JS79||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68892) 2002 JV81||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68893) 2002 JE84||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68894) 2002 JH84||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68895) 2002 JR84||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68896) 2002 JN85||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68897) 2002 JV85||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68898) 2002 JV89||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68899) 2002 JL95||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68900) 2002 JC98||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

68800